Beli potok je lahko:

naselje v Sloveniji:
 Beli potok pri Frankolovem
 Beli potok pri Lembergu

vodotok v Sloveniji:
Beli potok, potok v Karavankah, pritok potoka Jesenica
Beli potok, tudi Tominčev potok oz. Tominčev graben v stranski dolini Podljubelja (Šentanske doline), pritok potoka Mošenik
 Beli potok (Martuljek) je potok, ki se pod Kukovo špico izliva v Savo Dolinko.
 Beli potok (Zadnjica) je potok v dolini Trente z Belopotoškima slapovoma v Zadnjici
 Beli potok, hudourniški potok, ki (občasno) teče s Kolovrata v Sočo
 Beli potok, pritok Sevnične
 potok v zamejstvu: 
 Avstrija (južna Koroška in južna Štajerska) 
 Beli potok (Weissbach) v Grpiškem grabnu, pritok Zilje 
 Beli potok (Weissenbach), pritok Pesnice (Pösnitzbach) pri Gradišču oz. Lučanah s severnega pobočja Kozjaka 
 v Italiji (Kanalska dolina) 
 Beli potok - Rio Bianco, pritok reke Bele (Fella)
 Beli potok - Rio Bianco, potok, ki teče po Remšendolu in mimo Bele peči, pritok Ziljice 
 Beli potok - Rio Bianco, potok, pritok Jezernice (Rio del Lago)

Glej tudi 

 Beli (razločitev)
Beli slap
 Bela (razločitev)
 Črni potok (razločitev)